Clambake – 30. album Elvisa Presleya, wydany w 1967 roku.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy Elvisa Presleya
Ścieżki dźwiękowe wydane w roku 1967
Ścieżki dźwiękowe do filmów